L'Impossible Mission est le premier tome du second cycle de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le  en France.

Résumé 
Dans ce nouveau cycle, L'aventure continuera avec Celia et Danviou, les jumeaux de Tara et Cal. Les jumeaux ont grandi loin d'Autremonde, sur la Terre. Pour suivre l'incroyable voie de ses parents, Danviou ne trouve rien de mieux que de se faire kidnapper. Tara et Cal reçoivent un message : s'ils essayent de le retrouver, Danviou sera exécuté ! Les deux Mages sont obligés d'obéir à contrecœur, mais Celia a les mains libres, elle ! Elle part donc à la recherche de son frère jumeau, accompagné de Luck, le demi-vampire, et de Dred, le dragon.

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2016
Tara Duncan